Ян Новак (; 9 февраля 1979, Гавличкув-Брод) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион Чехии 2003 и 2008 годов. Воспитанник хоккейного клуба «Гавличкув-Брод». Известен по выступлениям за команду «Славия Прага».

Карьера 
Ян Новак дебютировал в чешской Экстралиге в сезоне 2007/08 за пражскую «Славию». Первые три сезона он также играл за юниорскую команду «Славии» и выиграл с ней три подряд чемпионата Чехии для игроков не старше 20 лет (с 1998 по 2000 год). Он провёл в команде 9 лет, за которые помог «Славии» в первый раз в своей истории выиграть Экстралигу. Летом 2006 года перешёл в клуб российской Суперлиги «Ак Барс» из Казани, с которым завоевал серебро чемпионата России и золото кубка европейских чемпионов. Потом он выступал в Швеции за «Шеллефтео», в Финляндии за «Кярпят», недолго поиграл в КХЛ за «Автомобилист» из Екатеринбурга, после чего вернулся в Чехию. Играл команды Экстралиги «Млада Болеслав», «Комета Брно», «Ческе-Будеёвице» и «Пираты Хомутов». В 2016 году вернулся в свой первый клуб, пражскую «Славию», за который выступал в чешской первой лиге до конца сезона 2020/21.

С 1999 по 2006 год играл за сборную Чехии, в том числе на чемпионате мира 2004 года в Праге.

Достижения 
 Чемпион Чехии 2003 и 2008 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 2007 
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2004, 2006 и чемпионата России 2007 
 Лучший снайпер среди защитников Экстралиги 2004 (12 голов)
 Лучший защитник Экстралиги 2006

Статистика 
 Чешская Экстралига — 793 игры, 251 очко (65+186)
 Первая чешская лига — 309 игр, 134 очка (25+109)
 Чемпионат России / КХЛ — 54 игры, 12 очков (2+10)
 Финская лига — 19 игр, 2 очка (0+2)
 Шведская лига — 10 игр, 1 очко (0+1)
 Словацкая экстралига — 46 игр, 10 очков (2+8)
 Словацкая первая лига — 1 игра
 Австрийская лига — 28 игр, 14 очков (1+13)
 Итальянская лига — 26 игр, 8 очков (0+8)
 Европейский трофей — 11 игр, 5 очков (3+2)
 Кубок европейских чемпионов — 5 игр, 1 очко (1+0)
 Лига чемпионов — 4 игры, 2 очка (1+1)
 Сборная Чехии — 34 игры, 8 очков (4+4)
 Всего за карьеру — 1340 игр, 448 очков (104 шайбы + 344 передачи)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на eliteprospects.com
 Статистика на eurohockey.com
 Профиль на официальной сайте ХК «Славия»
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Родившиеся в Гавличкув-Броде
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Пираты»
Хоккейные защитники